

Persone 
 Antti Muurinen – allenatore di calcio finlandese
 Kimmo Muurinen – ex cestista finlandese
 Janne Muurinen – militare e arbitro di basket finlandese